Bistrica (Бистрица) – nazwa wielu obiektów geograficznych, przede wszystkim rzek, w słowiańskiej części Europy. Zawiera prasłowiański rdzeń *bystr- „czysty, jasny, wyraźny”.

Geografia

Albania 
 Bistrica – rzeka, dopływ jez. Butrynt
 Bistrica – rzeka, dopływ Valbonë

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Feistritz im Rosental

Bułgaria 
 Bistrica – wieś w obwodzie Błagojewgrad
 Bistrica – wieś w obwodzie Kjustendił
 Bistrica – wieś w obwodzie Sofia
 Bistrica – rzeka, dopływ Mesty
 Błagojewgradska Bistrica – rzeka, dopływ Strumy
 Czepinska Bistrica – rzeka
 Dupniszka Bistrica – rzeka, dopływ Dżermanu
 Pirinska Bistrica – rzeka, dopływ Strumy
 Sandanska Bistrica – rzeka, dopływ Strumy
 Sowoljanska Bistrica – rzeka, dopływ Strumy
 Witoszka Bistrica – rzeka, dopływ Iskyru

Bośnia i Hercegowina 
 Bistrica – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Gradiška
 Bistrica – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Banja Luka
 Bistrica – wieś w Republice Serbskiej, w mieście Prijedor

Chorwacja 
 Bistrica, wieś w żupanii virowiticko-podrawskiej
 Marija Bistrica, miasto i sanktuarium maryjne

Czarnogóra 
 Bistrica – wieś w gminie Bijelo Polje
 Bistrica – wieś w gminie Mojkovac

Macedonia Północna 
 Bistrica – wieś w gminie Bitola
 Bistrica – wieś w gminie Czaszka

Mołdawia 
 Bistriţa – rzeka

Rumunia 
 Bystrzyca – miasto
 Bistriţa – rzeka
 okręg Bistriţa-Năsăud – jednostka administracyjna

Serbia 
 Bistrica – wieś w okręgu jablanickim, w gminie Crna Trava
 Bistrica – wieś w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Bistrica – miasto
 Bistrica – dzielnica Nowego Sadu
 Dečanska Bistrica – rzeka w Kosowie
 Kožnjarska Bistrica – rzeka w Kosowie
 Loćanska Bistrica – rzeka w Kosowie
 Pećka Bistrica – rzeka w Kosowie
 Prizrenska Bistrica – rzeka w Kosowie

Słowenia 
 Bistrica – wieś w gminie Kozje
 Bistrica – wieś w gminie Litija
 Bistrica – wieś w gminie Naklo
 Bistrica – wieś w gminie Črnomelj
 Bistrica – wieś w Słowenii, w gminie Šentrupert
 Bistrica ob Sotli – miasto
 Ilirska Bistrica – miasto
 Slovenska Bistrica – miasto
 Bistrica pri Mariboru – wieś
 Kamniška Bistrica – wieś

Słowacja 
 Banská Bystrica – miasto
 Považská Bystrica – rzeka

Inne 
 słowiańska nazwa rzeki Aliakmon w Grecji

Zobacz też 
 Bistritz i Feistritz – wersje zniemczone
 Bistriţa – wersja rumuńska
 Bystrica – wersja słowacka
 Bystřice – wersja czeska
 Bystrzyca – wersja polska